L'appellation « jambon d'Aoste » peut faire référence à :
 le Vallée d'Aoste Jambon de Bosses, AOP d'un jambon italien ;
 le jambon Aoste, produit de la marque française Aoste.